Виталий Леус:
 Леус, Виталий Дмитриевич (1939—1990) — советский и российский художник, член Союза художников России.
 Леус, Виталий Николаевич (1946—2017) — украинский прозаик и публицист, журналист, краевед.